Jammu en Kasjmir (gebied); een gebied in Azië, verspreid over China, India en Pakistan en betwist door verschillende landen
Jammu en Kasjmir (staat); een voormalige deelstaat van India (1954–2019)
Jammu en Kasjmir (unieterritorium); een unieterritorium van India (sinds 2019)

Zie ook:
Kasjmir (doorverwijspagina)